Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 77-es jelzésű menetrend szerinti trolibuszjáratok:

 77-es trolibusz (Budapest)
 77-es trolibusz (Budapest, 1955–1963)megszűnt